Die NORCECA-Meisterschaft der Männer 2011 fand vom 29. August bis 3. September in Mayagüez statt. Titelverteidiger Kuba besiegte im Finale wie zwei Jahre zuvor die USA. Kanada gewann das Spiel um den dritten Platz gegen Gastgeber Puerto Rico.

Modus 
In der Vorrunde traten die acht Mannschaften in zwei Vierergruppen an. Die Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Halbfinale, während die Gruppenzweiten und -dritten in Playoff-Spielen die weiteren Halbfinalisten ermittelten. Die Verlierer dieser Entscheidungsspiele spielten mit den Gruppenvierten der Vorrunde um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

M2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Puerto Rico
Sport (Mayagüez)
Männervolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften